Гленнон — фамилия. Известные носители:
 Гленнон, Джеймс (1857—1940) — американский адмирал.
 Гленнон, Джон Джозеф (1862—1946) — американский кардинал.